Saint-Denis puede referirse a:

Religión 
 San Dionisio, en lengua francesa.
Edificios relevantes

 Basílica de Saint-Denis (Sena-Saint-Denis).

Historia 
 Batalla de Saint-Denis (1567), en Francia.
 Batalla de Saint-Denis (1678), en Bélgica.
 Batalla de Saint-Denis (1837), en Quebec.

Topónimos

en Bélgica

Región Valona 
 Saint-Denis, de La Bruyère.
 Saint-Denis, de Mons.

en Canadá

Quebec 
Municipios
 Saint-Denis de Kamouraska.
 Saint-Denis-de-Brompton de Le Val-Saint-François.
 Saint-Denis-sur-Richelieu de La Vallée-du-Richelieu.

Calles
 La rue Saint-Denis, calle de Montreal.
 La rue Saint-Denis, calle de Quebec.

Saskatchewan 
 Saint-Denis, villa de Saskatchewan.

en Francia

Île-de-France 
 Sena-Saint-Denis, departamento de la región;
 Distrito de Saint-Denis, distrito de ese departamento;
 Saint-Denis, comuna de ese distrito.
 La Rue Saint-Denis, calle de París

Languedoc-Rosellón 
 Saint-Denis, comuna del departamento de Aude;
 Saint-Denis, comuna del departamento de Gard;

Borgoña 
 Saint-Denis, comuna del departamento de Yonne;

Isla de La Reunión 
 Distrito de Saint-Denis, distrito del departamento La Reunión;
 Saint-Denis, ciudad de ese distrito y capital de la isla;

en Italia 
 Saint-Denis, localidad y comune de la región del Valle de Aosta.

en Suiza 
 Saint-Denis, localidad de la comuna de Chavannes-le-Veyron.
 Châtel-Saint-Denis, comuna del cantón de Friburgo.